Yttre Småträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Yttre-Småträsket, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (1,55 km²)
Yttre Småträsket, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,

Se även
Småträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn